Іванов Віктор Андрійович (1910—2003) — Герой Соціалістичної Праці.
 Іванов Віктор Євгенович (1908—1980) — фізик, академік АН УРСР (1967).
 Іванов Віктор Михайлович (1909—1981) — український прозаїк, сценарист, кінорежисер.
 Іванов Віктор Павлович — начальник відділу Національного палацу мистецтв «Україна», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Іванов Віктор Сергійович (1924—1994) — повний кавалер ордена Слави.
 Іванов Віктор Федорович — полковник юстиції, лицар ордена Данила Галицького
 Іванов Віктор Якимович (1921 — після 1981) — український корабел, лауреат Шевченківської премії.